Сергей Игнатьевич Носс (29 января 1898 — 8 марта 1958) — генерал-майор ВС СССР, бригадный генерал Народного Войска Польского.

Биография 
По происхождению белорус. Окончил 4 семестра православной духовной семинарии в Хелме, после чего был осенью 1915 года призван в Русскую императорскую армию. Командовал взводом (1916) и ротой. Дважды ранен (20 сентября 1916, 16 января 1917). С 1 апреля 1918 года — красноармеец РККА, заместитель командира полка с мая 1919 года, заместитель командира роты с ноября 1919 года. Участник Гражданской войны в России.

В межвоенные годы — преподаватель тактики в офицерской школе, с сентября 1938 по апрель 1939 года в резерве в связи с кадровыми чистками и репрессиями против командного состава РККА. С января 1940 года — заместитель командира учебного батальона в офицерском училище в Тюмени. Окончил в том же году Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С декабря 1941 года сражался на Западном фронте в составе 1-й стрелковой дивизии (63-я армия). Позже нёс службу в 58-й гвардейской стрелковой дивизии (1-я гвардейская армия) и 161-й стрелковой дивизии в звании полковника. 28 февраля 1943 года был тяжело ранен, на лечении до ноября 1943 года. Начальник штаба 49-го стрелкового корпуса.

25 августа 1944 года направлен на службу в Войско Польское, где был начальником оперативного отдела 2-й армии Войска Польского. С 10 октября 1945 года — начальник штаба командования 3-го Познанского военного округа, в декабре 1945 года по решению Президиума Государственного народного совета ПНР произведён в генералы бригады. С мая 1947 года руководитель курса учебного отделения Академии Генерального штаба Войска Польского в Рембертуве. В марте 1948 года вернулся в СССР.

Умер 8 марта 1958 года, похоронен на Боткинском кладбище Ташкента.

Награды 
 Орден Ленина (1945)
 Орден Красного Знамени: трижды, в том числе
 2 декабря 1942
 23 апреля 1943
 Орден Отечественной войны I степени (1945)
 Орден Креста Грюнвальда III степени (1945)
 Золотой крест Заслуги (1946)

Примечания

Литература 
 

Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента